

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe 
 Krężel - część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Krężel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów
 Krężel - przysiółek wsi Bogacica w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork 
 Krężel – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty
 Krężel – kolonia wsi Sulimierz w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Znani ludzie 
 Olga Krężel (ur. 1956) – polska malarka.
 Maciej Krężel (ur. 1991) – polski narciarz, paraolimpijczyk.